Maceda är ett släkte av fjärilar. Maceda ingår i familjen trågspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trågspinnare
Maceda